Вторая лига 2004/2005 () — 57-й сезон второй по значимости лиги Польши по футболу с момента её создания. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Первая лига 2004/2005 на 90minut.pl
 Первая лига 2004/2005 на rsssf.com

2004/2005
Польша
Польша
Спорт в Польше в 2004 году
Спорт в Польше в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005